Belgrade – ex-comune belga della Vallonia, ora parte di Namur
 Belgrade – esonimo inglese di Belgrado in Serbia
 Belgrade – città statunitense della Contea di Kennebec, Maine
 Belgrade – città statunitense della Contea di Stearns, Minnesota
 Belgrade – città statunitense della Contea di Gallatin, Montana
 Belgrade – città statunitense della Contea di Nance, Nebraska
 Belgrade – città fantasma statunitense della contea di Newton in Texas

Altri progetti